Die EuroHockey Nations Trophy (Halle, Herren) 1997 war die erste Auflage der Hallen-„B-EM“. Sie fand vom 17. bis 19. Januar in Porto, Portugal statt. Die beiden Erstplatzierten Schweiz und Polen stiegen in die „A-EM“ auf.

Das Turnier wurde in einer Siebenergruppe ausgespielt.

Verlauf

Referenzen 
 EHF-Archiv PDF-Datei

1997
Sportveranstaltung in Porto
Hockey 1997
Hockey (Portugal)